Champagnegaloppen er et musikstykke af komponisten H.C. Lumbye.

Champagnegaloppen kan også referere til:
 Champagnegaloppen (film) – dansk film om H.C. Lumbye fra 1938
 Champagnegaloppen (tv-film) – dansk tv-film om H.C. Lumbye fra 1960